

Описание
Nikon D7500 — цифровой зеркальный фотоаппарат компании Nikon, последователь модели Nikon D7200. Фотоаппарат анонсирован 12 апреля 2017 года.

Данная зеркальная камера является первой, среди семейства фотоаппаратов Nikon, имеющая вспышку с поддержкой управления по радио через систему Advanced Wireless Lighting, и первой, среди линейки, имеющая наклонный 3,2-дюймовый сенсорный экран/

От предыдущей модели отличается 20,9-мегапиксельным сенсором формата APS-C, таким же как у модели Nikon D500, возможностью съёмки видео в формате 4K, особенностью многосерийной съёмки до 8 кадров в секунду, более широкими пределами ISO (от 50 до 1640000).

Также, чтобы не создавать конкуренцию с Nikon D500 были урезаны некоторые функции: корпус лишился элементов из магниевого сплава и сделан из углеродного композита, убран разъём для подключения батарейной рукоятки, двойной слот для карт памяти стал одинарным, не поддерживается измерение для старых объективов с ручной фокусировкой Nikkor AI (без процессора).

Ключевые особенности
 Сенсор DX формата разрешением 20.9-мегапикселя
 Чувствительность От 100 до 51 200 единиц ISO с шагом 1/3 или 1/2 EV
 Процессор EXPEED 5
 51 точек автофокусировки
 Серийная съёмка 8 к/с
 4K, Full HD видеосъёмка
 Встроенный Wi-Fi

Недостатки 

 пластиковый корпус вместо магниевого;
 один слот для карты памяти;
 уменьшенный монохромный дисплей и невозможность отключить вывод настроек на основной экран.

Примечание

Ссылки 

 Карточка модели на Никон Россия
 Неделя с экспертом 

Цифрозеркальные фотоаппараты Nikon
Системные камеры
Цифровые фотоаппараты с полнокадровой матрицей